Clayette steht für:
 die Gebrüder Maurice und Henry Clayette, französische Fahrzeugbauer, siehe Delaugère & Clayette
 La Clayette, Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Region Burgund, Frankreich
 Kanton La Clayette, Kanton im Département Saône-et-Loire, Region Burgund, Frankreich